szyszak – rodzaj hełmu
 szyszak – gatunek ptaka z rodziny turakowatych
 Szyszak – zespół muzyczny pochodzący z Karkonoszy, grający folk, neofolk, poezję śpiewaną